El término plural benedictinas, femenino de benedictinos, hace referencia al nombre común o gentilicio de muchos institutos de vida consagrada u otras sociedades, en las Iglesias cristianas tradicionales, especialmente en las Iglesias católica, anglicana y luterana:

Iglesia católica 
Muchos son los institutos de vida consagrada: órdenes, congregaciones y federaciones que llevan el nombre de benedictinas:
Benedictinas, orden religiosa fundada por Benito de Nursia hacia el siglo VI;
Benedictinas de la Adoración Perpetua, congregación religiosa fundada por Anselma Felber, en 1882, en Clyde (Estados Unidos);
Benedictinas de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento, orden religiosa fundada por Matilde del Santísimo Sacramento, en 1653, en París;
Benedictinas celestinas, orden religiosa fundada por el papa Celestino V, hacia el siglo XIV, en Italia;
Benedictinas de la Congregación de San Benito, congregación benedictina fundada por Benedicta Riepp, en 1857, en Saint Joseph (Estados Unidos);
Benedictinas de la Federación de Santa Escolástica, federación benedictina fundada en 1909 en Estados Unidos;
Benedictinas de la Federación de Santa Gertrudis, federación benedictina fundada en 1937 en Estados Unidos;
Benedictinas de Jesús Crucificado, congregación religiosa fundada por Maurice Gaucheron, en 1930, en París.
Benedictinas Misioneras de Tutzing, congregación religiosa fundada por Joseph Georg Amrhein, en 1885, en Reichenbach (Alemania);
Benedictinas de Montevergine, congregación religiosa fundada por Giuseppe Ramiro Marcone, en 1930, en Mercogliano (Italia);
Benedictinas de Nuestra Señora del Calvario, orden religiosa fundada por Antonieta de Orleans-Longueville, en 1617, Poitiers (Francia);
Benedictinas Olivetanas de Schotenhof, congregación benedictina fundada por Constantino Bosschaerts en 1919, en Schotenhof (Bélgica);
Benedictinas de Priscila, congregación fundada por Giulio Belvederi en 1936, en Roma;
Benedictinas de la Reina de los Apóstoles, congregación benedictina fundada por Théodore Nève en 1921 en Bélgica;
Benedictinas del Rey Eucarístico, congregación religiosa fundada por Anna Josefa Danner, en 1931, en Pacdal (Filipinas);
Benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre, congregación religiosa independiente de las Benedictinas de Montmartre (inglesas) desde 1945;
Benedictinas Samaritanas de la Cruz de Cristo, congregación religiosa fundada por Vincenza de la Pasión del Señor, en 1926, en Varsovia;
Hermanas Benedictinas de Caridad, congregación religiosa fundada por Colomba Gabriel, en 1908, en Subiaco (Italia);
Hermanas Benedictinas de la Divina Providencia
Hermanas Benedictinas Olivetanas, congregación religiosa fundada en 1930 en Busan (Corea del Sur);
Hermanas Benedictinas de la Providencia, congregación religiosa fundada por Benedetta Cambiagio Frassinello, en 1838, en Ronco Scrivia (Italia);
Hermanas Benedictinas de Santa Batilda, congregación religiosa fundada por Jean-Martial Besse, en 1921, en París;
Hermanas Benedictinas de Santa Gertrudis. congregación religiosa fundada por Geltrude y Gómez de Arce, en 1917, en Nápoles (Italia);
Hermanas Misioneras Benedictinas, congregación religiosa fundada por Edvigues Josefa Kulesza, en 1917, en Bila Tserkva (Ucrania);
Monjas Benedictinas Olivetanas, orden religiosa fundada en 1319 por Bernardo Tolomei en la Abadía de Santa María del Monte Oliveto (Italia);
Oblatas Benedictinas de Santa Escolástica, congregación religiosa fundada por Emmanuel Carotti y Benedetta Carparelli, en 1944, en Bríndisi (Italia);

Otros institutos que no llevan el término benedictinas en su nombre oficial lo llevan en su gentilicio común, tales como:
Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús de Montmartre, también conocidas como benedictinas de Montmartre (inglesas)
Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, también conocidas como Misioneras Guadalupanas Benedictinas, congregación mexicana.

Por otra parte, benedictinas puede hacer referencia al término plural de las congregaciones que pertenecen a la Confederación Benedictina.

Finalmente, como benedictinas se conocen en la Iglesia católica a todas las monjas de los monasterios sui iuris, que sin pertenecer a ninguna congregación, orden o federación, tienen como regla de vida la Regla de san Benito.

Iglesia anglicana 
Por benedictinas en la Iglesia anglicana se conocen a los institutos religiosos que beben de la espiritualidad de san Benito de Nursia o viven según el modelo de vida de su regla:
Benedictinas de Betania, orden religiosa fundada por el obispo Jonathan Ruhumulisa en Camerún;
Benedictinas de la Santa Cruz, orden religiosa fundada por Elizabeth Neale en 1857, en Inglaterra;
Monjas de la Orden de San Benito, prioratos o monasterios benedictinos de la Iglesia de Inglaterra;

Iglesia luterana 
Por benedictinas se entiende el nombre común de las comunidades o monasterios de monjas luteranas que viven según la Regla de san Benito.